A Serie A 1951–1952-es szezonja volt a bajnokság 50. szezonja. A bajnokságban 20 csapat vett részt, a győztes a Juventus FC lett. Ez volt a klub kilencedik bajnoki címe.

Végeredmény

Osztályozó 

A rájátszás első körében a két első osztályú csapat, a Triestina és a Lucchese játszott egymással. A vesztes automatikusan kiesett, mivel a bajnokság létszámát 16 csapatra kívánták csökkenteni. Az első kör győztese ezután a másodosztály második helyezettjével játszott. Az első kört oda-visszavágós rendszerben játszották, a másodikon azonban már csak egy mérkőzés döntött a győztes sorsáról.

Az első körben:

|}

A második körben:

|}

A Triestina tehát megtartotta első osztályú helyét.

Bajnokcsapat

A góllövőlista élmezőnye 

 30 gól: John Hansen (Juventus)
 26 gól: Gunnar Nordahl (Milan)
 23 gól: Nyers István (Internazionale)

Eredmények

Lásd még 

 Serie B 1951-52
 Serie C 1951-52

Serie A szezonok
Olasz 1
Olasz 1